Schassberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Karl Schassberger (* 1975), deutscher Koch
 Rolf Schassberger (1939–2018), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer